Es gibt so benannte Plätze in mehreren Städten. Als Namensgeber wird damit an Willy Brandt (1913–1992, Bundeskanzler von 1969 bis 1974) erinnert.

Willy-Brandt-Platz steht für:

 Willy-Brandt-Platz (Bielefeld)
 Willy-Brandt-Platz (Bremen)
 Willy-Brandt-Platz (Bremerhaven)
 Willy-Brandt-Platz (Darmstadt)
 Willy-Brandt-Platz (Dortmund)
 Willy-Brandt-Platz (Erfurt)
 Willy-Brandt-Platz (Flensburg)
 Willy-Brandt-Platz (Frankfurt am Main)
 Willy-Brandt-Platz (Heidelberg)
 Willy-Brandt-Platz (Heilbronn)
 Willy-Brandt-Platz (Kaiserslautern)
 Willy-Brandt-Platz (Leipzig)
 Willy-Brandt-Platz (Mannheim)
 Willy-Brandt-Platz (München)
 Willy-Brandt-Platz (Nürnberg) (mit Willy-Brandt-Denkmal von Josef Tabachnyk)
 Willy-Brandt-Platz (Wuppertal)

Siehe auch:
 U-Bahnhof Willy-Brandt-Platz, Frankfurt am Main